Engel József (1776–1827) bécsi építőmester
Engel József (1807–1870) gyógyszerész, orvos, az MTA tagja
Engel József (1815–1901) szobrász
Engel József (1851–1939) nagyiparos, kereskedelmi és ipari úttörő, zeneszerző